Antoni Wojciech Dąmbski (zm. 1735) – starosta brzeskokujawski
 Antoni Józef Dąmbski (1706–1771) – wojewoda brzeskokujawski
 Antoni Dąmbski – cześnik kruszwicki w 1787 roku